Мистер Олимпия 2017 () — самое значимое международное соревнование по бодибилдингу, проходящее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () с 14 по 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США на Orleans Arena. Это был 53-й по счету конкурс «Мистер Олимпия».

14 сентября 2017 года на арене "" состоялась пресс-конференция.

15 сентября 2017 года состоялись предварительные и финальные соревнования по категориям "Фитнес", "Фигура" и "Классик Физик", которые транслировались в прямом эфире через Amazon Prime. В тот же вечер состоялось и предварительное судейство в "абсолютной категории".

16 сентября 2017 года утром в конференц-центре Лас-Вегаса состоялось судейство и финал соревнований по категориям "Менс Физик" и "Вуменс Физик". Ночью на арене "Орлеан-Арена" прошли финалы в категориях "Бикини", "до 96 кг" и "абсолютной". Это событие также транслировалось в прямом эфире через Amazon Prime.

17 сентября 2017 года состоялся семинар Olympia Superstar.

Победителям "Мистер Олимпия 2017" стал Фил Хит выиграв свой седьмой титул "Мистер Олимпия" подряд, сравнявшись с семью победами Арнольда Шварценеггера. 

Джеймс "Флекс" Льюис выиграл свой 6-й титул чемпиона Олимпии в категории "(до 96 кг)" подряд. Джереми Буэндиа защитил свой титул чемпиона в категории "Менс Физик" в четвертый раз подряд. Оксана Гришина выиграла категорию "Фитнес" в четвертый раз.

Результаты 

Абсолютная категория:

Категория -212 lb (до 96 кг):

Категория "Классик Физик (Classic Physique)":

Категория "Менс Физик (Men’s Physique)":

Категория "Вуменс Физик (Women’s Physique)":

Категория "Фигура":

Категория "Фитнес":

Категория "Бикини":

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Mr. Olympia 2017

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2017 года
2017 год в Неваде
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Спорт в США в 2017 году